Ruprecht af Pfalz henviser til blandt andre:

 Ruprecht 1. af Pfalz (1309–1390), pfalzgreve ved Rhinen, kurfyrste af Pfalz
 Ruprecht 2. af Pfalz (1325–1398), kurfyrste af Pfalz
 Ruprecht (Tysk-romerske rige) (1352–1410), kurfyrste af Pfalz, tysk konge
 Ruprecht af Pfalz (biskop af Freising), (1481–1504) var fyrstbiskop af Freising
 Ruprecht af Pfalz, hertug af Cumberland (1619–1682), prins af Pfalz og britisk general